Joel Sánchez (Peruviaans voetballer), een Peruviaans betaald voetballer
 Joel Sánchez (Mexicaans voetballer), een Mexicaans betaald voetballer
 Joel Sánchez (atleet), een Mexicaans snelwandelaar